Cieciułów – wieś w Polsce w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Rudniki
 Cieciułów – kolonia w Polsce w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Rudniki
 Cieciułów – dawna gromada